Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Strojnowski – polski lekarz, filozof
 Piotr Strojnowski – polski wokalista i muzyk
 Władysław Strojnowski – polski urzędnik